Apotema, parola derivante dal greco apotheema, "abbassamento", viene usata con più significati.
Apotema – in matematica, segmento associato ad alcune figure geometriche e utilizzato nelle formule delle loro aree.
Apotema – in chimica, indica il precipitato, spesso di colore bruno, che si forma nelle soluzioni di estratti vegetali.

Altri progetti